Кошмановка — название населённых пунктов:

 Кошмановка — хутор в Корочанском районе Белгородской области России.
 Кошмановка — село в Машевском районе Полтавской области Украины.